DFL-Supercup 2015 - voetbal
 Supercup 2015 (basketbal) - basketbal
 Johan Cruijff Schaal 2015, voorheen Nederlandse Supercup - voetbal
 Belgische Supercup 2015 - voetbal